Spandau (Berlín): antiga ciutat alemanya, actual barri de Berlín
 Districte de Spandau: districte de Berlín
 Presó de Spandau: antiga presó a Berlín
 Ciutadella de Spandau: antiga ciutadella a Berlín
 Spandau Ballet: grup de música britànic
 Metralladora MG 08: metralladora de la Primera Guerra Mundial, anomenada "Spandau"
 MG 34: metralladora de la Segona Guerra Mundial, anomenada "Spandau"
 MG 42: metralladora de la Segona Guerra Mundial, anomenada "Spandau"